Мо́йзес Робе́рто Барбо́за (, более известный, как Мойзес ; ) — бразильский футболист, защитник клуба «Интернасьонал», выступающий на правах аренды за ЦСКА.

Клубная карьера 
Мойзес — воспитанник клубов «Интернасьонал» и «Комершал». В 2013 году он был включён в заявку основной команду последних. По окончании сезона Мойзес покинул клуб, так и не дебютировав за команду. После этого защитник выступал за «Бататаиш» и «Мадурейру». В 2015 году Мойзес подписал контракт на 1,5 года с «Коринтиансом» и сразу же для получения игровой практики был отдан в аренду в «Ред Булл Брагантино». 16 мая в матче против «Пайсанду» он дебютировал в бразильской Серии B. 31 октября в поединке против «Атлетико Гоияниенсе» защитник забил свой первый гол за «Ред Булл Брагантино». В начале 2016 года Мойзес был арендован клубом «Баия». 21 февраля в матче Лиги Баияно против «Коло-Коло Регатас» он дебютировал за новую команду. 15 июня в поединке против «Крисиумы» защитник забил свой первый гол за «Баию».

В начале 2017 года Мойзес вернулся в «Коринтианс». 4 февраля в поединке Лиги Паулиста против «Сан-Бенту» защитник дебютировал за основной состав. 16 июля в матче против «Атлетико Паранаэнсе» он дебютировал в бразильской Серии A. По итогам сезона он помог клубу выиграть чемпионат.

В начале 2018 года Мойзес был арендован клубом «Ботафого». 22 февраля в матче Лиги Кариока против «Нова-Игуасу» он дебютировал за основной состав. В начале 2019 года защитник вернулся в «Баию». В составе клуба он выиграл Лигу Баияно. В начале 2020 года Мойзес на правах аренды перешёл в «Интернасьонал». 26 января в матче Лиги Гаушо против «Пелотас» он дебютировал за основной состав. В начале 2022 года клуб выкупил трансфер защитника. 3 июля в поединке против «Сеара» он забил свой первый гол за «Интернасьонал».

4 августа 2022 года Мойзес на правах аренды перешёл в московский ЦСКА. 6 августа в матче против «Факела» он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену получившему травму Ивану Облякову.

Достижения 
Клубные

 «Коринтианс»
 Победитель бразильской Серии A — 2017
 Победитель Лиги Паулиста — 2017

 «Ботафого»
 Победитель Лиги Кариоки — 2018

 «Баия»
 Победитель Лиги Баияно — 2018

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Мадурейра»
Игроки ФК «Баия»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК ЦСКА Москва